Córito es el nombre de seis mortales en la mitología griega:

Córito, hijo de Paris y la ninfa Enone.

Córito, amado por Heracles.

Córito, uno de los Lápitas

Córito, rey italiano y padre de Yasón.

Córito, uno de los Doliones.

Córito, hijo de Mármaro.

Córito, rey que crio a Télefo, el hijo de Heracles y Auge.